Samet ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Der Hohe, Erhabene“; „der Unabhängige“. Samet tritt auch als Familienname auf. Eine Variante des Vornamens ist Samed.

Namensträger

Vorname Samet 

 Samet Altuntaş (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Samet Asatekin (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Samet Aybaba (* 1955), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Samet Bülbül (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Samet Göker (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Samet Gündüz (* 1987), schweizerisch-türkischer Fußballspieler
 Samet Kumbaşı (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Samet Rakipoğlu (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Samet Reisinger (* 1952), österreichischer Designer und Dozent
 Samet Hasan Yıldıran (* 1992), türkischer Fußballspieler

Vorname Samed 

 Samed Kartal (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Samed Ali Kaya (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Samed Kılıç (* 1996), türkisch-französischer Fußballspieler
 Samed Onur (* 2002), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Samed Yesil (* 1994), deutscher Fußballspieler

Familienname Samed 
 Salis Abdul Samed (* 2000), ghanaischer Fußballspieler

Familienname Samet 
 Franz Joseph von Samet (1758–1828), deutscher Reichsarchivar
 Hanan Samet, US-amerikanischer Informatiker
 Jonathan Samet (* 1946), US-amerikanischer Epidemiologe

Weiteres 
 Ko Samet, Insel im Golf von Thailand

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname